Achmun steht für:
 Achmun Creek, Fluss im US-Bundesstaat Arkansas
 Achmun Creek Bridge, historische Brücke